Xinying bezeichnet:

 Xinying (新營區), Bezirk der Stadt Tainan auf Taiwan
 Xinying (Yuzhong) (新营镇), Großgemeinde im Kreis Yuzhong in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinying (Hezheng) (新营乡), Gemeinde im Kreis Hezheng in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinying (Xiji) (新营乡), Gemeinde im Kreis Xiji im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Xinying (Dexing) (新营街道), Straßenviertel der Stadt Dexing in der chinesischen Provinz Jiangxi